Tsabedze ist der Familienname folgender Personen:
 Manqba Tsabedze, eswatinischer Fußballspieler
 Mphile Tsabedze (* 1985), eswatinischer Fußballspieler
 Nkosingphile Tsabedze (* 1986), eswatinischer Fußballspieler
 Tony Tsabedze (* 1984), eswatinischer Fußballspieler